Sphaerius är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Joseph Waltl 1838. Sphaerius ingår i familjen strandsandbaggar. 

Sphaerius är enda släktet i familjen strandsandbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Strandsandbaggar
Sphaerius